

Каравелово () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Карлово.
 Каравелово () — село в Шуменській області. Входить до складу общини Никола-Козлево.
 Каравелово () — село в Ямбольській області. Входить до складу общини Тунджа.